L'Orite de Sharpe (Aegithalos sharpei) est une espèce de passereaux de la famille des Aegithalidae. Elle vit à travers les Chin Hills en Birmanie.

Liens externes 
 
 
 

Aegithalidae
Oiseau endémique de Birmanie